Ragazze nel pallone (Ladybugs) – film del 1992 di Sidney J. Furie
 Ragazze nel pallone (Bring It On) – film del 2000 di Peyton Reed
 Ragazze nel pallone - La rivincita (Bring It On Again) – film del 2004 di 	Damon Santostefano, anche noto come Ragazze nel pallone 2
Ragazze nel pallone - Tutto o niente (Bring It On: All or Nothing) – film del 2006 di Steve Rash, anche noto come Ragazze nel pallone 3
Ragazze nel pallone - Pronte a vincere (Bring It On: In It to Win It) – film del 2007 di Steve Rash, anche noto come Ragazze nel pallone 4
Ragazze nel pallone - Lotta finale (Bring It On:Fight to finish) – film del 2009 di Bille Woodruff, anche noto come Ragazze nel pallone 5
Ragazze nel pallone - Sfida mondiale (Bring It On: Worldwide #Cheersmack) – film del 2017 di Robert Adetuyi, anche noto come Ragazze nel pallone 6